Telostylus är ett släkte av tvåvingar. Telostylus ingår i familjen Neriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Telostylus